Wauzeka bezeichnet:

 Wauzeka (Town), eine Town in Wisconsin, USA
 Wauzeka (Gemeinde), eine Gemeinde in Wisconsin, USA